La serie televisiva britannica Father Ted è composta da tre stagioni, trasmesse tra il 1995 e il 1998 dall'emittente televisiva Channel 4, oltre a uno speciale natalizio, trasmesso nel 1996 dalla stessa emittente.

Prima stagione

Seconda stagione

Speciale natalizio

Terza stagione 

Father Ted